bł. Benedykt XI (1240–1304) – papież
 bł. Benedykt (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Benedykt z Urbino (1560–1625) – włoski kapucyn
 bł. Benedykt Daswa (1946–1990) – południowoafrykański nauczyciel, męczennik

Zobacz też: Święty Benedykt